El Aeropuerto San Bernardo de Mompóx  es un aeropuerto que sirve al Distrito de Santa Cruz de Mompox, en el departamento de Bolívar de Colombia. El aeropuerto está a 2 kilómetros (1.2 millas) al noroeste de la ciudad, cerca del río Brazo de Mompós, un brazo del río Magdalena. Tiene una pista con luces de alta intensidad la cual tiene una extensión de 1230 metros, con una elevación de más de 18 metros sobre el nivel del mar.

Características 
 Combustible disponible: 100LL JET-A
 Estacionamiento: Con amarre
 Servicio de fuselaje: Mayor
 Servicio de la central eléctrica: Mayor
 Oxígeno a granel: Alto

Aerolíneas y destinos

Pasajeros

Destinos Nacionales 
Se brinda servicio a 1 ciudad, dentro del país a cargo de 1 aerolínea.

Aeropuertos cercanos 
Ordenados por cercanía a 150km a la redonda:
 Magangué: Aeropuerto Baracoa de Magangué (45km)
 El Carmen de Bolívar: Aeródromo Montemariano (89km)
 Corozal/Sincelejo: Aeropuerto Las Brujas (93km)
 Tolú: Aeropuerto Golfo de Morrosquillo (116km)
 Aguachica: Aeropuerto Hacaritama (138km)

Véase también 
 Anexo:Aeropuertos de Colombia

Referencias 

 
 
 
OpenStreetMap - Mompós 
OurAirports - Mompós 
SkyVector - Mompós 

San Bernardo